Alexandre da Silva Gabriel (nacido el 9 de mayo de 1987) es un exfutbolista brasileño que se desempeñaba como delantero.

En 2004, Alexandre se unió al Flamengo de la Campeonato Brasileiro Série A. Como jugador desarrolló su carrera en Brasil y Japón.

Trayectoria

Clubes

Referencias 

Futbolistas de Brasil
Futbolistas del Clube de Regatas do Flamengo
Futbolistas del Sport Club Corinthians Alagoano
Futbolistas del Avispa Fukuoka
Futbolistas de Río de Janeiro